

Cinema
 Monty Walsh, un uomo duro a morire (Monte Walsh) – film statunitense del 1970 diretto da William A. Fraker

Geografia
 Monte Walsh – montagna del Canada

Letteratura
 Monte Walsh – romanzo del 1963 di Jack Schaefer

Televisione
 Monte Walsh - Il nome della giustizia (Monte Walsh) – film per la televisione statunitense del 2003 diretto da Simon Wincer remake di Monty Walsh, un uomo duro a morire